Janszoon steht für:

 Jan Janszoon van Haarlem (auch: Murat Reis; * um 1570, † nach 1641), niederländischer Pirat
 Johannes Janssonius (1588–1664; eigentlich Jan Janszoon), niederländischer Kartograph und Verleger